В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Sarasota 1975, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1975, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (фінал)

  Біллі Джин Кінг (Переможниця)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Sarasota